Diversibranchus nicolaji är en ringmaskart som beskrevs av Buzhinskaja 1993. Diversibranchus nicolaji ingår i släktet Diversibranchus och familjen Flabelligeridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
nicolaji